Generoso Jodice – politico italiano
 Mimmo Jodice – fotografo italiano
 Ralph Jodice – generale e militare statunitense